Елицы — название населённых пунктов:

Россия 
 Елицы  — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Елицы — деревня в Порховском районе Псковской области.